Domingos Fernandes (bandeirante)
 Domingos Fernandes (jesuíta)
 Domingos Fernandes Calabar
 Domingos Fernandes Lana

Desambiguações de antropônimos